Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1974.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spielerinnen:
  (erreichte das Finale)
  (Halbfinale)
  (Sieg)
  (Viertelfinale)
  (Halbfinale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 18. Jahrgang (1974), Heft 4 (fälschlicherweise mit 19. Jahrgang bezeichnet) 

1974
Tennisturnier 1974